Gutschen ist der Name folgender Orte:

 Gutschen (Gemeinde Eberstein), Katastralgemeinde von Eberstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gutschen (Gemeinde Kappel), Ortschaft der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 eine Ruinenstadt (古城 Gǔchéng) der Tang-Dynastie auf dem Verwaltungsgebiet der Stadt Changji im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China.

Siehe auch:
 Gutsch